Il termine Yanez si può riferire a:

 Yanez de Gomera – personaggio immaginario di Emilio Salgari protagonista del ciclo indo-malese
 Yanez – album di Davide Van De Sfroos del 2011
 Yanez – singolo di Davide Van de Sfroos del 2011, presente nell'album omonimo